— японская фамилия.

Персоналии 
 Уэсиба, Киссёмару (1922—1999) — международный лидер айкидо, сын Морихэя Уэсибы.
 Уэсиба, Мицутэру (род. 1981) — сын Моритэру Уэсибы, третьего досю Айкидо Айкикай.
 Уэсиба, Моритэру (род. 1951) — третий глава Федерации айкидо, внук Морихэя Уэсибы.
 Уэсиба, Морихэй (1883—1969) — создатель айкидо.